Giovani „Gio” Lo Celso (ur. 9 kwietnia 1996 w Rosario) – argentyński piłkarz występujący na pozycji środkowego pomocnika w hiszpańskim klubie Villarreal, do którego wypożyczony z Tottenhamu Hotspur. Posiada także obywatelstwo włoskie.

Statystyki kariery 
Aktualne na dzień 18 kwietnia 2020.

Sukcesy 
 Paris Saint Germain
 Mistrzostwo Francji: 2017/2018
 Puchar Francji: 2016/2017, 2017/2018
 Puchar Ligi Francuskiej: 2017/2018
 Superpuchar Francji: 2017, 2018

 Reprezentacyjne
 3. miejsce na Copa América: 2019

Bibliografia 
 
 
 
 

Reprezentanci Argentyny w piłce nożnej
Argentyńscy piłkarze na igrzyskach olimpijskich
Argentyńczycy pochodzenia włoskiego
Piłkarze CA Rosario Central
Piłkarze Paris Saint-Germain F.C.
Piłkarze Realu Betis
Piłkarze Tottenhamu Hotspur
Piłkarze Villarrealu CF
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Piłkarze nożni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Argentyńscy olimpijczycy (Rio de Janeiro 2016)
Uczestnicy Copa América 2019
Uczestnicy Copa América 2021
Zdobywcy Copa América
Ludzie urodzeni w Rosario
Urodzeni w 1996